Сельское поселение село Хпюк — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение село Хпюк — в Курахском районе Республики Дагестан.
 Сельское поселение село Хпюк — в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан.